Лора Ла Плэнт (,  — ) — американская актриса немого кино.

Биография 
Лора ЛаПлант () дебютировала в качестве актрисы в возрасте 15 лет в небольшой роли в немом фильме. В 1923 году она была выбрана в качестве одной из «WAMPAS Baby Stars», что послужило рывком к стремительному развитию её дальнейшей актёрской карьеры. С 1920 по 1930 год актриса снялась более чем в шестидесяти фильмах, среди которых «Кот и канарейка» (1927), «Плавучий театр» (1929) и многих других. Большинство её фильмов тех лет было снято на студии «Universal Pictures», на которой Лаура Ла Планте была самой популярной звездой середины 1920-х годов.

Приход звукового кино заметно подорвал карьеру Лоры Ла Плэнт, а волна новых молодых звёзд и вовсе затмила актриса и откинула её на вторые планы. Последними успешными картинами с её участием стали музыкальная картина «Король джаза» (1930) и драма «Аризона» (1931). После завершения карьеры в Голливуде Лора Ла Плэнт некоторое время снималась в Англии, прежде чем в 1935 году окончательно не покинула кинематограф. В дальнейшем она дважды возвращалась на большой экран в 1946 и 1957 году, а в 1954 году приняла участие в телевизионной игре Граучо Маркса «Ваша ставка на жизнь».

Актриса дважды была замужем. Её первым супругом был кинорежиссёр Уильям А. Сейтер, а вторым — продюсер Ирвинг Ашер. Лора Ла Плэнт умерла от болезни Альцгеймера в октябре 1996 года в возрасте 91 года в Вудленд-Хиллз, штат Калифорния. Одна из улиц в калифорнийском городе Агура-Хиллз названа именем актрисы.

Примечания

Ссылки 
 
 

Умершие от болезни Альцгеймера
Голливудская «Аллея славы»
Киноактрисы США